Blatz bezeichnet

 einen ehemaligen Spieleverlag, siehe Schmidt Spiele
 im Rheinland ein süßes Hefeteigbrot, siehe Stuten

bzw. ist der Familienname folgender Personen
 Kelly Blatz (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Valentin Blatz (1826–1894), deutscher Unternehmer und Gründer der Valentin Blatz Brewing Company

Siehe auch:
 Valentin Blatz Brewing Company, ehemalige US-amerikanische Brauerei in Milwaukee
 Platz (Begriffsklärung)
 Blaz